

Geografia 
 San Ruffino, frazione di Sarezzano in provincia di Alessandria
 San Ruffino, frazione di Leivi nella città metropolitana di Genova
 San Ruffino, frazione di Parma
 San Ruffino, frazione di Scandiano in provincia di Reggio Emilia
 San Ruffino, frazione italiano di Amandola in provincia di Fermo
 San Ruffino, frazione di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa

Pagine correlate 
San Rufino